Димитър () е виден зограф от края на XVIII – началото на XIХ век, представител на Самаринската школа.

Биография 
Роден е в голямото пиндско влашко село Самарина в XVIII век. Става зограф и обучава в занаята и синовете си поп Йоан Анагност и Михаил Анагност. С двамата изписва стенописите в наоса и купола на манастирската църква „Преображение Господне“ край Самарина- според надписа на входа на наоса, живописта е завършена в октомври 1819 година. Подписът им гласи „διά χειρός των ευτελών Δημητρίου και Μιχαήλ αναγνώστου και αναγνώστου Π(α)π(α)ιω(άννου) εκ της ιδίας χώρας Σαμαρίνας“. В църквата „Свети Атанасий“ в Големо Църско има икона от 1828 година на Архангел Михаил, дело на Димитър, понякога приписвана на неговия внук. Негови внуци, синове на Михаил са зографите Николай Михайлов и Димитър Михайлов.

Родословие

Бележки 

Родени в Самарина
Македонски власи
Гръцки иконописци
Представители на Самаринската художествена школа